

Surnom 
 La Hire est le surnom d'Étienne de Vignolles (1390-1443), compagnon de Jeanne d'Arc.

Famille de La Hire 
 La famille de La Hire est une famille française du  qui comprend plusieurs membres remarquables :
 Étienne de La Hire (vers 1583–1643), peintre français, et son fils :
 Laurent de La Hire (1606–1656), peintre, et son fils :
 Philippe de La Hire (1640–1718), mathématicien et astronome et ses deux fils :
 Gabriel Philippe de La Hire (1677–1719), mathématicien
 Jean-Nicolas de La Hire (1685–1727), botaniste

Pseudonymes 
 Jean de La Hire (1878–1956), pseudonyme d'Adolphe d'Espie, écrivain et éditeur français ;
 Marie de La Hire (1878–1925), pseudonyme de Marie Weyrich, romancière, poétesse et artiste peintre française, épouse du précédent ;

Dans l'espace 
 Le Mons La Hire est une montagne de la Lune, nommée en l'honneur de Philippe de La Hire.

Carte de jeu 
 Dans le jeu de cartes classique, c'est le nom donné au valet de cœur (on écrit plutôt Lahire).

Voir aussi